Deep Conversation — четвертий студійний альбом американського репера Celly Cel, виданий 20 червня 2000 р. лейблом Realside Records. Дистриб'ютор: Bayside Entertainment Distribution. Виконавчий продюсер, арт-дирекція: Celly Cel. Мастеринг: Майк Романовски. Звукорежисер, зведення: «G-Man Stan» Кейт.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2000
Альбоми Celly Cel
Англомовні музичні альбоми